Das Herreneinzel der Australian Open 2014 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Novak Đoković, der im letztjährigen Finale gegen Andy Murray einen Rekord aufstellte; als erster Spieler der Open Era konnte er das Turnier dreimal in Folge gewinnen. Im Viertelfinale traf er auf Stanislas Wawrinka, gegen den er bereits im Jahr zuvor im Achtelfinale gespielt und sich im fünften Satz mit 12:10 durchgesetzt hatte. In diesem Jahr ging es erneut über die volle Distanz, diesmal gewann Wawrinka den fünften Satz mit 9:7.

Das Finale bestritten Stanislas Wawrinka und Rafael Nadal. Wawrinka konnte es in vier Sätzen für sich entscheiden und damit seinen ersten Grand-Slam-Titel feiern.

Dem Turnier eine Absage erteilen musste Janko Tipsarević aufgrund einer chronischen Fersenverletzung, die er sich im Oktober 2013 bei den Valencia Open zugezogen hatte. Auch der Österreicher Jürgen Melzer nahm wegen einer langwierigen Schulterverletzung nicht am Turnier teil. Bereits in der ersten Runde schied der Deutsche Tommy Haas aus, als er beim Stand von 5:7 und 2:5 die Partie wegen Problemen mit der Schulter aufgeben musste. Kurzfristig absagen musste Philipp Kohlschreiber, der mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen hatte.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Herren vom 8. bis zum 11. Januar 2014 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze zur Teilnahme am Hauptfeld.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Einzelnachweise 

Herreneinzel
2014